Neppach ist der Familienname folgender Personen:

 Nelly Neppach (1898 oder 1899–1933), deutsche Tennisspielerin
 Robert Neppach (1890–1939), österreichischstämmiger und in Deutschland aktiver Filmarchitekt, Kostümbildner und Filmproduzent